Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute à Guarujá du 11 au .

Federica Haumüller remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Tarabini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Patricia Tarabini.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Bresil
Compétition de tennis dans l'État de São Paulo
Sport au Brésil en 1989
Sport en décembre 1989